Первые женские международные шахматные соревнования состоялись в конце XIX — начале XX веков. Официальное звание чемпионки мира было учреждено в 1927 году по инициативе ФИДЕ, которая, в отличие от мужских чемпионатов мира, сразу стала проводить женские соревнования за мировое первенство под своей эгидой.

История чемпионатов 
В период с 1927 по 1939 год состоялось семь шахматных турниров и один матч (Менчик — Граф) на первенство мира среди женщин (см. Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам). Все эти соревнования выиграла и стала первой «титулованной особой» Вера Менчик, которая родилась и жила в Российской империи, позднее вынужденная эмигрировать в Англию. В Лондоне она и стала сильнейшей на чемпионате мира, в Лондоне и погибла — непобеждённой — в 1944 году во время налёта немецкой авиации.

Советская эпоха 
Борьба за чемпионский титул у женщин возобновилась в 1949 году, спустя 4 года после войны. На турнире за звание чемпионки мира по шахматам, проходившем в Москве с 19 декабря 1949 года по 19 января 1950 года, победу одержала советская шахматистка Людмила Руденко, ставшая второй чемпионкой в истории женских шахмат. 

С той поры и до 1991 года шахматная корона оставалась в СССР.

В 1953 году ею завладела Елизавета Быкова, она была чемпионкой мира до 1962 года с двухлетним перерывом (1956—1958), во время которого уступала трон Ольге Рубцовой. А затем пришёл черёд выдающихся грузинских шахматисток.

Грузинский шахматный феномен 
С 1962 по 1978 год чемпионкой мира была Нона Гаприндашвили, именем которой в столице Грузии названа улица. Гаприндашвили обыграла Быкову со счётом 9:2. В 1964 году Гаприндашвили была удостоена звания Заслуженного мастера спорта СССР, в 1976 году завоевала титул гроссмейстера. 

В октябре 1978 года Гаприндашвили, спустя 16 лет нахождения на шахматном престоле, проиграла матч в грузинской Пицунде и передала корону Майе Чибурданидзе, ставшей на тот момент самой юной чемпионкой мира в истории шахмат — ей было 17 лет. В 1984 году Чибурданидзе получила звание гроссмейстера, и только в 1991 году проиграла матч на первенство мира китаянке Се Цзюнь.

Дважды выходила в финал за звание чемпионки мира по шахматам ещё одна известная грузинская шахматистка — Нана Александрия, проигравшая Ноне Гаприндашвили в 1975 году и завершившая вничью (единственный раз в истории женских шахмат) матч с Майей Чибурданидзе в 1981 году (по действующим правилам чемпионка мира Чибурданидзе сохранила своё звание). Александрия побеждала в чемпионате Грузинской ССР в 1964 году, а вскоре стала трёхкратной чемпионкой СССР в 1966, 1968 и 1969 годах, ещё через 2 года Александрия стала Заслуженным мастером СССР, в 1976 году — гроссмейстером.

Нашествие из Китая 
Се Цзюнь была шахматной королевой два срока: с 1991 по 1996 годы и с 1999 по 2001. Она уступала чемпионское звание Жуже Полгар из Венгрии, а потом вернула его (впрочем, сама Полгар свой титул не защищала).

В конце 2001 года чемпионат мира среди женщин — второй по нокаут-системе — состоялся в Москве. Действующая чемпионка Се Цзюнь в турнире не участвовала. Новой чемпионкой мира тоже стала китаянка Чжу Чэнь, одолевшая россиянку Александру Костенюк в бескомпромиссном финале, где не было ни одной ничейной партии и дело дошло до тай-брейка.

Летом 2004 года — опять-таки без участия обладательницы титула — в Элисте был проведён предшествующий нынешнему чемпионат мира. Антоанета Стефанова в финальном поединке победила россиянку Екатерину Ковалевскую.

А весной 2006 года чемпионкой стала китаянка Сюй Юйхуа, победившая в финале Алису Галлямову.

На чемпионате мира 2008 года чемпионкой впервые стала представительница России Александра Костенюк, которая победила в финале китаянку Хоу Ифань.

Через два года, на следующем чемпионате мира, в финале встретились две представительницы Китая.
Победу праздновала младшая из них — Хоу Ифань, став в 16 лет самой молодой чемпионкой мира.
В следующем году она отстояла титул в матче против представительницы Индии Хампи Конеру.

На следующем чемпионате мира по нокаут-системе в финале представительница Украины Анна Ушенина победила Антоанету Стефанову.

В мае 2018 чемпионкой мира стала Цзюй Вэньцзюнь, обыграв Тань Чжунъи со счётом 5,5 — 4,5. В ноябре 2018 Цзюй Вэньцзюнь стала первой чемпионкой мира, защитившей звание в нокауте.

Чемпионки мира

Другие факты 
Стоит отметить, что сильнейшая современная шахматистка планеты (по рейтингу с середины 1990-х) Юдит Полгар участвовала в общедоступных ("open") соревнованиях, в матчах за чемпионство среди женщин она никогда не играла. Но участвовала в элитных супертурнирах, шахматных олимпиадах за мужскую команду Венгрии, первенствах мира среди мужчин (в 1999 и 2005).

См. также 
 Чемпионы мира по шахматам
 Матчи за звание чемпиона мира по шахматам
 Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам

Примечания 

Чемпионки
Шахматы чемпионки